El término literatura escocesa se puede referir a los siguientes conceptos:

 Literatura de Escocia, que incluye todas aquellas obras redactadas por autores escoceses, ya sea en latín, francés, inglés, gaélico escocés o idioma escocés.
 Literatura en escocés, aquella realizada en idioma escocés.
 Literatura en gaélico de escocia, aquella realizada en gaélico escocés.